Imagen puede hacer referencia a:

 imagen, representación sensible (figura) que manifiesta la apariencia de un objeto real;
 imagen mental;
 imagen de culto;
 icono, imagen de culto en el cristianismo.

Producción audiovisual 
 Imagen real
 Mensajes
 Imagen generada por computadora

Informática 
 imagen digital;
 imagen de disco.

Economía y marketing 
 imagen corporativa;
 imagen comercial.

Comunicación 
 Imagen acústica.

Misceláneas 
 imagen, concepto de óptica;
 Imagen, revista de modas editada en Puerto Rico;
 imagen (matemática);
 Grupo Imagen, grupo mexicano de medios de comunicación;
 ius imaginum, concepto del derecho romano.